Сент-Анжо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Манль. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16300.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-западу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 25 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 677 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 386 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 277 были экономически активными, 109 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 277 активных работали 246 человек (129 мужчин и 117 женщин), безработных было 31 (10 мужчин и 21 женщина). Среди 109 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Мишель (XII век). Расположена на одной из дорог паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Исторический памятник с 1948 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта